Dick Richards (footballeur) est un footballeur gallois.
 Dick Richards (réalisateur) est un réalisateur.

 Richard N. Richards est un astronaute américain.
 Richard W. Richards est un explorateur australien.
 Richard Richards (Utah) est un politicien américain.

Article connexe 
Voir aussi pages d'homonymie Richard Richards